Napoleon (Dakota del Nord), una població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord.
 Napoleon (Ohio), una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Napoleon (Indiana), una població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Napoleon (Missouri), una població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Napoleon (Michigan), una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Michigan.

Vegeu també 
 Napoleó (desambiguació)